

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Аль-Ахфаш аль-Аусат, арабский грамматист, знаток арабского языка и литературы.
 Гластиан, святой, епископ Файфа.
 Константин, сын византийского императора Феофила и его соправитель.
 Муаммар ибн Аббад, учёный-схоласт, глава «сторонников идей» (асхаб аль-маани), один из ведущих мутазилитских богословов из Басры.
 Сигеред, король Эссекса (798—812).
 Феодор Абу Курра, христианский писатель и богослов, писавший на арабском языке, епископ города Харран.
 Яхья ибн Абу Мансур, астроном Арабского халифата, работал в Багдаде.

0830
Умершие в 830 году